Giovanni Maria Tolosani (Colle di Val d'Elsa, 1471 ca – 1549) – religioso e teologo italiano
 Giovanni Maria Tolosani (Colle di Val d'Elsa, XVI secolo) – pittore italiano